La Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana és una conselleria que va estar activa durant els anys de 2011 a 2015 les competències de la qual han estat integrades en distintes conselleries. En l'actualitat estes competències es troben a:
 Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana
 Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana